Nové Dvory může být jméno obce:
 1. Nové Dvory (okres Kutná Hora) – městys v okrese Kutná Hora
 2. Nové Dvory (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 3. Nové Dvory (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 4. Nové Dvory (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okres Žďár nad Sázavou

Nebo části obce:
 10. Nové Dvory (Bystřany) – část obce Bystřany v okrese Teplice
 11. Nové Dvory (Červený Újezd) – část obce Červený Újezd v okrese Benešov
 12. Nové Dvory (České Budějovice) – část krajského města České Budějovice v katastru vesnice Haklovy Dvory
 13. Nové Dvory (Dolní Hořice) – část obce Dolní Hořice v okrese Tábor
 14. Nové Dvory (Klánovice) – samota, bývalá myslivna, která se nachází v západní části Klánovického lesa v městské části Praha-Klánovice
 15. Nové Dvory (Lány) (též Nový Dvůr) – hospodářský dvůr v severní části uzavřené části Lánské obory, v katastrálním území Lány obce Lány v okrese Kladno
 16. Nové Dvory (Lážovice) – část obce Lážovice v okrese Beroun
 17. Nové Dvory (Lipník nad Bečvou) (Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory) – část města Lipník nad Bečvou v okrese Přerov
 18. Nové Dvory (Lomnice nad Popelkou) – část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 19. Nové Dvory (Miličín) – část obce Miličín v okrese Benešov
 20. Nové Dvory (Močerady) – část obce Močerady v okrese Domažlice
 21. Nové Dvory (Opařany) – část obce Opařany v okrese Tábor
 22. Nové Dvory (Polná) – část obce Polná v okres okrese Jihlava
 23. Nové Dvory (Praha) – někdejší osada (dvůr), dnes v Praze-Lhotce a Kamýku – název zachován jako místní název
 24. Nové Dvory (Sedlec-Prčice) – část obce Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve okrese Benešov)
 25. Nové Dvory (Staré Hobzí) – část obce Staré Hobzí v okrese Jindřichův Hradec
 26. Nové Dvory (Třebíč) – část okresního města Třebíč
 27. Nové Dvory (Vavřinec) – část obce Vavřinec v okrese Blansko
 28. Panské Nové Dvory (Frýdek-Místek) – katastrální území města Frýdek-Místek

Související články 
 Nový Dvůr
 Dvory
 Dvůr

Externí odkazy